Zamach w Ankarze (2015)
 Zamach w Ankarze (17 lutego 2016)
 Zamach w Ankarze (13 marca 2016)